Michał Pollak, drukarz, wydawca, dziennikarz
 Michał Pollak (1888-1968), pedagog